

Localidades

Saint-Père (Ille-et-Vilaine)
Saint-Père (Nièvre)
Saint-Père (Yonne)

Desambiguações de topônimos